

Astronomia
 1664 Felix – asteroide della fascia principale
 Cratere Felix – cratere lunare

Cinema
 Felix the Cat – personaggio animato creato da Pat Sullivan e Otto Messmer
 Felix – film danese del 1982 diretto da Erik Clausen
 Essere donne (Felix) – film tedesco del 1988 diretto da Christel Buschmann, Helke Sander, Helma Sanders-Brahms e Margarethe von Trotta 
 Felix – film franco-sloveno del 1997 diretto da Bozo Sprajc
 Felix – film del 2007 diretto da Andreas Utta
 Felix – nome precedente degli European Film Awards

Geografia
 Felix – comune dell'Andalusia, in Spagna
 Felix – area non incorporata della Contea di Calaveras, California, Stati Uniti d'America

Musica
 Felix Stallings (meglio noto come Felix da Housecat) – disc jockey statunitense
 Felix Lee – rapper, membro del gruppo musicale Stray Kids

Onomastica
 Felix – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Felice

Persone
 Félix  (1937-2012) –  calciatore brasiliano
 Alberto Félix (1969) – ex pentatleta messicano
 Allyson Felix (1985) – velocista statunitense
 Alysbeth Félix (1993) – multiplista portoricana
 Ana Dulce Félix (1982) – mezzofondista e maratoneta portoghese
 António Bagão Félix (1948) – politico portoghese
 Bulla Felix (...–...) – brigante romano 
 Carrick Felix (1990) – ex cestista statunitense
 Charles-François Félix (1635-1703) – medico e chirurgo francese
 Fábio Alves Félix (1980) – calciatore brasiliano
 Felipe Félix (1985) – calciatore brasiliano
 François Félix (1949) – ex calciatore francese
 Gaspar Felix (1983) – calciatore argentino
 Javan Felix (1994) – cestista statunitense
 João Félix (1999) – calciatore portoghese
 Jorge Félix (1991) – calciatore spagnolo
 Julie Felix (1938-2020) – cantante, chitarrista e cantautrice statunitense
 Kurt Felix (1988) – multiplista grenadino
 Luís Carlos Félix (1940-2015) – arbitro di calcio brasiliano
 Madalena Félix (1989) – ex cestista angolana
 María Félix (1914-2002) – attrice messicana
 Noel Felix (1981) – ex cestista statunitense naturalizzato beliziano
 Ray Felix (1930-1991) – cestista statunitense
 Sylviane Félix (1977) – ex velocista francese
 Zoé Félix (1976) – attrice francese

Televisione
 Felix (Felix – Ein Freund fürs Leben) – serie televisiva tedesca trasmessa nel 1997
Felix (Felix the Cat) – serie animata del 1958
Felix (The Twisted Tales of Felix the Cat) – serie animata del 1995

Altro
 Felix – nel significato di fortunato, felice, è da porre in relazione con la dea Fortuna di epoca romana
Felix – serie a fumetti italiana pubblicata da Edizioni Bianconi

Pagine correlate
Felice